Марти́нов ( — російське прізвище, утворене від імені Мартын (Мартин). Відомі носії:

 Мартинов Юрій В‘ячеславович (1991) — український спортсмен, призер чемпіонатів світу та Європи з плавання.
 Мартинов Анатолій Володимирович (1872—1962) — живописець, графік, фотограф.
 Мартинов Андрій Леонідович (* 1945) — російський радянський актор театру і кіно.
 Мартинов Андрій Семенович (1898—1984) — український актор.
 Мартинов Валентин В'ячеславович — молодший сержант Збройних сил України, нагороджений Хрестом бойових заслуг.
 Мартинов Валентин (* 1938) — радянський хокеїст.
 Мартинов Василь Іванович (1938—2006) — український письменник і поет.
 Мартинов Віктор (1951) — радянський хокеїст.
 Мартинов Владлен Аркадійович (1929—2008) — російський економіст.
 Мартинов Володимир Володимирович — молодший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Мартинов Володимир Іванович (* 1946) — російський композитор.
 Мартинов Георгій Сергійович (1906—1983) — російський радянський письменник-фантаст.
 Мартинов Дмитро Якович (1906—1989) — радянський астроном.
 Мартинов Дмитро Євгенійович (н.1980) — російський китаєзнавець, доцент Казанського Університету.
 Мартинов Євген Сергійович (* 1948) — український фізик, доктор фізико-математичних наук.
 Мартинов Євген Григорович (1948—1990) — радянський естрадний співак та композитор.
 Мартинов Іван Іванович (1771—1831) — російський філолог та ботанік.
 Мартинов Іван Степанович (1925—1943) — Герой Радянського Союзу (1943).
 Мартинов Мойсей Микитович (1909—1991) — Герой Радянського Союзу.
 Мартинов Олег Федорович (* 1937) — російський кінооператор.
 Мартинов Олександр Євстафійович (1816—1860) — російський актор.
 Мартинов Олександр Миколайович (1908—1964) — радянський діяч органів державної безпеки. Депутат Верховної Ради УРСР 2-3-го скликань.
 Мартинов Олександр Олександрович (1987—2014) — солдат Збройних сил України, боєць Добровольчого корпусу «Правий Сектор».
 Мартинов Олександр Самойлович (1865—1935) — учасник революційного руху в Російській імперії.
 Мартинов Олексій Георгійович (1966) — член наглядової ради КБ «ПриватБанк».
 Мартинов Петро Іванович (1867 — після 1917) — київський поліцмейстр (1909—1911).
 Мартинов Сергій Анатолійович (1968) — радянський і білоруський стрілець, олімпійський чемпіон.
 Мартинов Сергій В'ячеславович (* 1982) — український рок-музикант.
 Мартинов Сергій Миколайович (1953) — білоруський державний діяч і дипломат.
 Мартинов Федір Гнатович (1902—1983) — український радянський і партійний діяч.
 Мартинов Юрій Григорович (1957) — радянський та російський композитор, аранжувальник, журналіст та продюсер.
 Мартинов Юрій Петрович (1965) — український футболіст, нападник.
 Мартинов Юрій Федорович (1947—1980) — радянський військовик. Нагороджений орденом Червоної зірки.

Жінки 
 Мартинова Ельвіра Михайлівна (1923) — літературо­знавець.
 Мартинова Світлана Андріївна (1932—2010) — українська театральна актриса, Заслужена артистка України.
 Мартинова Тамара Іванівна — старший тренер національної збірної команди України з біатлону, заслужений працівник фізичної культури і спорту України.
 Мартинова-Шиманська Валентина Іванівна (1951—2013) — заслужена артистка України.

Див. також 
 2376 Мартинов — астероїд головного поясу.

Примітки 

Російські прізвища